Miracythere är ett släkte av kräftdjur. Miracythere ingår i familjen Bythocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Miracythere